Кутырёв — фамилия; имеет женскую форму Кутырёва.
 Кутырёв, Алексей Михайлович (1902—1969) — советский партийный и государственный деятель.
 Кутырёв, Владимир Александрович (1943—2022) — советский и российский философ, специалист по методологии социального познания, доктор философских наук, профессор.

Кутырёва 
 Кутырёва, Елена Владимировна (род. 1984) — российская актриса театра и кино.